Javelin puede referirse a:
 Javelin (cómic)
 Javelin, un automóvil deportivo.
 Javelin (misil), un misil antiaéreo.
 Gloster Javelin, un caza a reacción de la postguerra.
 El FGM-148 Javelin es un misil antitanque y portátil desarrollado en Estados Unidos.
 Cohete Argo 4
 Formación Javelina